Grzybowscy herbu Poraj – polski ród szlachecki
 Grzybowscy herbu Prus II – polski ród szlachecki
 Grzybowscy herbu własnego – polski ród szlachecki